

Patronyme 

 Alain Brieux (1922-1985), antiquaire et libraire français ;
 Jacques Moisant de Brieux (1611-1674), poète et historien français ;
 Jean-Baptiste Brieux (1845-1881), missionnaire français, martyr au Tibet
 Eugène Brieux (1858-1932), journaliste et dramaturge français ;
 Bernard Brieux (1962-) acteur français.

Toponyme 

 Brieux, commune française de l’Orne ;
 Saint Brieux, village canadien de la province de la Saskatchewan.
 Source des Brieux, grotte-émergence de Redortiers (Alpes-de-Haute-Provence).

Autres 
 Prix Brieux, ancien prix littéraire de l’Académie française (1926-1989).